Мост Хирадо-Охаси () — автомобильный висячий мост через пролив Хирадо в префектуре Нагасаки, Япония. Соединяет острова Кюсю и Хирадо. Является частью Национального маршрута 383.

Строительство моста завершилось в 1977 году. С 1 апреля 2010 года передвижение по мосту бесплатно.

Ссылки 
 Hirado Bridge // Structurae

Висячие мосты Японии
Мосты префектуры Нагасаки